The Battery si può riferire a:
 The Battery, cortometraggio del 1998.
 The Battery, film sportivo giapponese del 2007.
 The Battery, film horror statunitense del 2012.